Noah Gregor (né le  à Beaumont, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il est repêché en 4e ronde, 111e au total, par les Sharks de San José au repêchage d'entrée dans la LNH 2016. Il signe son contrat d'entrée de 3 ans avec les Sharks, le 6 avril 2018. Il dispute son premier match en carrière dans la LNH, le 19 octobre 2019, face aux Sabres de Buffalo. Il devient agent libre avec restriction à l'été 2021, mais signe un nouveau contrat de 1 an avec San José, le 13 septembre 2021.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2014-2015 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||10 ||2 ||4  ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||72 ||28 ||45 ||73 ||33 ||10 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
| 2016-2017 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||52 ||27 ||34 ||61 ||29 ||7 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
| 2017-2018 || Americans de Tri-City || LHOu ||30 ||14 ||22 ||36 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Royals de Victoria || LHOu ||30 ||15 ||14 ||29 ||29 ||11 ||6 ||6 ||12 ||8
|-
| 2017-2018 || Barracuda de San José || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||63 ||43 ||45 ||88 ||38 ||23 ||13 ||11 ||24 ||10
|- 
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH ||25 ||7 ||12 ||19 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH ||28 ||3 ||2 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH ||30 ||5 ||1 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH ||10 ||3 ||6 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH ||8 ||4 ||8 ||12 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||63 ||8 ||15 ||23 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-

| 121 || 16 || 18 || 34 || 39 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2016 || align=left| Canada U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"| place
|-
| 2022 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en juillet 1998
Naissance en Alberta
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Royals de Victoria
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José